Філіп III (; 1319 — 1337) — маркграф Намюру у 1336—1337 роках.

Третій син маркграфа Жана I і Марії д'Артуа. У березні 1336 року після загибелі брата Гвідо II на лицарському турнірі став новим маркграфом. На той час Філіп був у Швеції при дворі своєї сестри — королеви Бланки. Звідти він вирушив у прощу до Палестини. На шляху до нього приєдналися швагер Генріхом II, граф Віандену, і Едуард I, граф Бара. 23 червня 1336 року пожертвував майно собору Св. Обена в Намюрі.

Філіп III не досяг мети мандрівки, оскільки у вересні чи листопаді 1337 року у Фамагусті (Кіпрське королівство) його разом Едуардом I й Генріхом II було вбито місцевими жителями через сварку та образи з боку графів. Поховано у церкві Кордильєрів у Фамагусті разом із Генріхом II Віанденським. Йому успадкував молодший брат Вільгельм I.

Примітки

Джерела 
 Baron Emile de Borchgrave, " Philippe III de Namur ", Académie royale de Belgique, Biographie nationale, vol. 17, Bruxelles, 1903, p. 320—321

Маркграфи Намюра]
Дім Дамп'єр